«Я, опять я и снова я» () — американский комедийный сериал, премьера которого состоялась 25 сентября 2017 года на американском телеканале CBS.

Сюжет 
Забавный рассказ о трёх периодах жизни одного человека по имени Алекс Райли —  14-летнего подростка из начала 90-х, 40-летнего мужчины нашего времени и  пожилого мужчины  в 2042 году.

В ролях

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 
 Review: CBS’s ‘Me, Myself & I’ Doesn’t Know Itself Yet 
 TV Review: ‘Me, Myself & I,’ Starring Bobby Moynihan and John Larroquett 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы США
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала Си-би-эс